Ла-Рошель () - муніципалітет у Франції
 Ла-Рошель () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона